Santiago Maior ist der Name folgender Gemeinden:

* Santiago Maior (Alandroal), Portugal
 Santiago Maior (Beja), Portugal
 Santiago Maior (Castelo de Vide), Portugal
 Santiago Maior (Santiago), Kap Verde